Austria:
 Golling an der Erlauf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Golling an der Salzach – gmina targowa w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Hallein

Osoby:
 Alexander Golling – niemiecki aktor
 Claudia Golling – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Hochgolling